Šeki (Azerbajdžan), grad u Azerbajdžanu
 Šeki (Kopar, Slovenija), naselje u gradskoj općini Kopar, Slovenija